korale – rodzaj biżuterii
 korale madreporowe – korale rafotwórcze
 Korale – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Horodziłowo

Zobacz też 
 koralowce – gromada morskich parzydełkowców
 koralowina – szkielety koralowców
 rafa koralowa